

Pessoas
Carl Schmitt
Éric-Emmanuel Schmitt
Graziella Schmitt
Florent Schmitt

Localidades

 Schmitt (Renânia-Palatinado)

 Engenheiro Schmitt

Sobrenomes derivados de profissões